Clothilde (480-545), vrouw van Clovis I
Clothilde (502-531), dochter van Clovis I en Clothilde (480-545); vrouw van de Visigotische koning Amalarik.
Clothilde (Harry Potter),